Тронский (Тронская):

  Тронская, Мария Лазаревна (1897—1987) — советский литературовед-германист.
 Тронский, Иосиф Моисеевич  (1897—1970) — советский филолог-классик.